Alan Thompson est un nom notamment porté par :
 Alan Thompson, né en 1959, kayakiste néo-zélandais double médaillé d'or aux Jeux olympiques d'été de 1984 ;
 Alan Thompson, né en 1973, footballeur anglais.